Il singolare del torneo di tennis Bausch & Lomb Championships 1981, facente parte del WTA Tour 1981, ha avuto come vincitrice Chris Evert che ha battuto in finale Martina Navrátilová 6-0, 6-0.

Teste di serie 

 Chris Evert (campionessa)
 Martina Navrátilová (finale)
 Virginia Ruzici (quarti di finale)
 Sylvia Hanika (quarti di finale)
 Pam Shriver (quarti di finale)
 Hana Mandlíková (terzo turno)
 Virginia Ruzici (semifinali)
 Dianne Balestrat (secondo turno)

 Kathy Jordan (secondo turno)
 Martina Navrátilová (semifinali)
 Regina Maršíková (terzo turno)
 Anne Smith (primo turno)
 Ivanna Madruga-Osses (quarti di finale)
 Joanne Russell (secondo turno)
 Assente
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Bausch & Lomb Championships 1981